Antonín Saský (27. prosince 1755, Drážďany – 6. června 1836, Drážďany) byl v letech 1827–1836 saský král.

Život 
Narodil se 27. prosince 1755 v Drážďanech jako syn saského kurfiřta Fridricha Kristiána a jeho manželky Marie Antonie Bavorské.

V prvních letech panování svého staršího bratra byl třetím v pořadí na saský trůn. Po smrti svého bratra Karla Saského postoupil v řadě a stal se korunním princem.

Jeho teta dauphine Francie Marie Josefa Saská chtěla svou dceru princeznu Marii Zéphyrine provdat právě za Antonína, nicméně princezna zemřela roku 1755. Další kandidátkou na sňatek byla její sestra princezna Marie Klotilda Francouzská (později sardinská královna), sňatek však nebyl uzavřen.

Dne 29. září 1781 se v Turíně a poté 24. října 1781 v Drážďanech oženil s princeznou Marií Karolinou Savojskou, s dcerou krále Viktora Amadea III. a královny Marie Antonie Ferdinandy Španělské. Marie zemřela rok po svatbě na pravé neštovice.

Dne 8. září 1787 se ve Florencii a 18. října 1787 v Drážďanech oženil s arcivévodkyní Marií Terezií Josefou Habsbursko-Lotrinskou, s dcerou velkovévody Leopolda I. Toskánského, později císaře Leopolda II. Mozartova opera Don Giovanni byla původně být představena na počest Antonína a jeho manželky, a to při jejich návštěvě v Praze. Spolu měli čtyři děti, které všechny zemřely v dětství:
 1. Marie Ludovika (14. 3. 1795 Drážďany – 25. 4. 1796 tamtéž)
 2. Fridrich August (*/† 5. 4. 1796 Drážďany)
 3. Marie Johana (5. 4. 1798 Drážďany – 30. 10. 1799 tamtéž)
 4. Marie Terezie (*/†  15. 10. 1799 Drážďany)

Dne 5. května 1827 nastoupil po smrti svého bratra na saský trůn. Z důvodu, že neměl žádného mužského potomka, se po jeho smrti 6. června 1836 stal dalším králem jeho synovec Fridrich August II. Pohřben byl v katedrále Nejsvětější Trojice v Drážďanech.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Saští králové
Saští princové
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Nositelé Řádu bílé orlice
Němečtí římští katolíci
Narození v roce 1755
Narození 27. prosince
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1836
Úmrtí 6. června
Úmrtí v Drážďanech
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Muži